Rádios de uso geral são, pela definição atual da ANATEL, equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.

São equipamentos de baixa potência de transmissão e outras características técnicas que permitem que seu uso seja feito sem fiscalização direta. Mais especificamente, os RUGE são transceptores de rádio que funcionam na faixa de UHF (frequência ultra altas), com potência de até 500mW, antena não-substituível e destinados para uso móvel.

A legislação no Brasil foi criada para legalizar e regulamentar o uso de milhares de rádios importados conhecidos popularmente como Talkabout (marca da Motorola). Como a maior parte deles é de origem norte-americana, adotou-se o modelo e distribuição de frequências de forma quase idêntica ao sistema FRS/GMRS (Family radio system/General mobile radio system) de lá (com algumas vantagens para nós).

A regulamentação para o uso dos RUGE é feita pela Resolução ANATEL nº506 de 2008, seção XIV "Equipamento de Radiocomunicação de Uso Geral".

Na Prática 

Quando você seleciona o canal no rádio, você está sintonizando uma frequência no receptor e a mesma no transmissor. Comparando com algo mais popular, é como se você colocasse numa estação do seu rádio FM de casa. A grande diferença é que, além de receber, você também pode transmitir. Para que a comunicação se estabeleça é necessário que o outro rádio de quem você deseja falar esteja sintonizado na mesma frequência que vai transmitir. A lista de frequências pode ser encontrada na seção Informações Técnicas.

Como você recebe e transmite na mesma frequência não é possível receber enquanto estiver falando, portanto é inútil tentar interromper o outro enquanto ele estiver falando. Ele não vai escutar. Esse tipo de comunicação é chamado no meio radiofônico de SIMPLEX. Já uma comunicação DUPLEX é quando se pode transmitir e receber simultaneamente, como no caso dos telefones.

Muitos dos rádios comercializados tem o que os fabricantes chamam de Código de Privacidade. Como isso funciona?

Quando você sintoniza seu rádio em um canal, qualquer transmissão feita nesse canal que chegue com uma intensidade mínima será recebida. Existe um circuito responsável por isso que se chama SQUELSH. Ele detecta o nível de recepção, e quando esse é alto o bastante, envia o sinal para o alto-falante. É feito dessa forma para evitar o ruído contínuo de estática. Qualquer transmissão suficiente para "abrir o squelsh" vai ser recebida.

Bem, mas isso pode se tornar chato. Você está com seu radinho ligado, esperando seu primo que vai te pegar de carro te chamar, e tem que ficar escutando uma mãe mandar o filho vir pra casa, dois radio amadores discutindo sobre uma antena e o time de paintball coordenando a tática. Chato. Tão chato que você provavelmente vai ignorar o chamado do seu primo, perdido no meio da bagunça.

Para evitar isso desenvolveu-se o CTCSS, abreviação de "Squelsh de tom contínuo" em inglês. No jargão, costumamos chamar somente de SUB-TOM. Ele funciona como mais uma "camada" de squelsh que só abre se houver um som na frequência certa. O rádio que transmite envia um som nessa frequência, de forma muito baixa e quase inaudível, e o receptor detecta essa frequência e "abre" o amplificador. Então, tanto o transmissor quanto o receptor, além de estarem no mesmo canal, precisam ter o mesmo código configurado.

Qual a importância disso? O código de privacidade só evita que seu rádio receba sem que a mensagem seja destinada a você. Se alguém estiver escutando "tudo", sem sub-tom, vai escutar a sua conversa perfeitamente.

Plano de Frequências 

Segue o plano de frequências para uso regular. Os canais de chamada, especialmente o geral e de emergência, não devem ser utilizados regularmente. Devem ficar desocupados, servindo para estabelecer o contato e depois ir para um canal de uso geral.

Anatel Freqüência FRS/GMRS
(varia conforme o modelo do rádio. consulte o manual do seu)
Utilização Recomendada

Ligações externas 

Rede URGE: https://sites.google.com/site/redeurge 

RUGE BRASIL: https://rugebrasil.wixsite.com/ruge

Anatel (Lei 9.472): https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9472.htm

Anatel (Resolução 680): https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2017/936-resolucao-680

Anatel (Resolução 506): https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/23-2008/104-resolucao-506

Radioamadorismo